In het Turks betekent yeni "nieuw":
Yeni Türkü is een populaire Turkse zanger.
Yeni Cami is een moskee in İstanbul